Die Saison 2012/13 der 2. Fußball-Bundesliga war die 39. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 3. August 2012 und endete am 19. Mai 2013. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga waren für den 23. und 27. Mai 2013, die Spiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga für den 24. und 28. Mai 2013 angesetzt. Vom 18. Dezember 2012 bis zum 31. Januar 2013 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Veränderungen zur Vorsaison 
Anstelle der Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf waren der 1. FC Köln und 1. FC Kaiserslautern dabei, genauso wie Hertha BSC, das nach einem Bundesligajahr über die Relegation wieder abgestiegen war.

Alemannia Aachen, Hansa Rostock und der Karlsruher SC hatten die Liga in Richtung 3. Liga verlassen. Dafür gab es mit dem SV Sandhausen und VfR Aalen gleich zwei Debütanten. Der dritte Aufsteiger, Jahn Regensburg, hatte bisher nur in der Saison 2003/04 in der eingleisigen 2. Liga gespielt.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Im Aufstiegsrennen fielen die meisten Entscheidungen frühzeitig. Hertha BSC wurde seinem Favoritenstatus gerecht und musste nur zwei Saisonniederlagen hinnehmen. Bereits am 30. Spieltag konnten die Berliner ihren erneuten Wiederaufstieg feiern und sicherten sich überlegen die Meisterschaft. Einen Spieltag später stand auch Eintracht Braunschweig als direkter Aufsteiger fest. Den Grundstein für den zweiten Aufstieg in zwei Jahren hatten die Niedersachsen in der starken Hinrunde gelegt, in der sie mit 40 Punkten Herbstmeister wurden.

Auch der Einzug des 1. FC Kaiserslautern in die Relegation stand vorzeitig nach dem 33. Spieltag fest. Die Pfälzer hatten seit dem 9. Spieltag fast durchgängig unter den Top 3 gestanden, lediglich am 27. Spieltag war der 1. FC Köln vorbeigezogen. Die Domstädter konnten im direkten Duell am folgenden Spieltag aber mit 3:0 bezwungen werden. Den Aufstieg verpasste Kaiserslautern aber, weil man beide Duelle mit 1899 Hoffenheim verlor.

Abstiegskampf 
Zum Ende einer abwechslungsreichen Hinserie war Jahn Regensburg auf dem letzten Platz gelandet und konnte diesen Platz fortan nicht mehr verlassen. In der zweiten Saisonhälfte sammelte man nur noch sieben Punkte. Mitaufsteiger SV Sandhausen erging es nur unwesentlich besser; der SVS belegte in der Rückrunde – mit Ausnahme der 21. Spielrunde – durchgängig den zweiten direkten Abstiegsplatz. Beide standen nach dem 31. bzw. 32. Spieltag als Absteiger fest. Lediglich der Kampf um den direkten Klassenverbleib blieb bis zum Schluss offen. Überraschend spielte der VfL Bochum lange Zeit gegen den Abstieg, konnte sich aber am 33. Spieltag retten. Die Entscheidung fiel zwischen den beiden sächsischen Vertretern Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden, das den überwiegenden Teil der Rückrunde auf Platz 16 verbracht hatte. Aue gewann in Sandhausen, sodass Dynamo trotz des Sieges gegen Regensburg in die Relegation musste. Dort setzten sich die Sachsen aber als erster Zweitligist seit ihrer Wiedereinführung gegen den VfL Osnabrück durch.

Nach Beendigung der Saison wurde dem MSV Duisburg überraschend die Lizenz entzogen, sodass der MSV in die 3. Liga absteigen musste. Weil sich Dresden bereits über die Relegation gesichert hatte, durfte der SV Sandhausen in der Liga verbleiben.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 23. Mai 2013 und am 27. Mai 2013 ausgetragen.

|-
| colspan="5"| Damit blieb der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga.
|}

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 24. Mai 2013 und am 28. Mai 2013 ausgetragen, erstmals gewann der Zweitligist.

|-
| colspan="5"| Damit blieb Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga.
|}

Tabellenverlauf 

Die Nummer vor dem Vereinsnamen gibt die Abschlussposition an, um die Zuordnung zu erleichtern.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle 
Die Sortierung erfolgt nach dem Zuschauerschnitt (pro Spiel).

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach der Kapazität geordnet.

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

2012 13
Fußballsaison 2012/13